Deutsches Krankenhaus steht für Krankenhäuser und Hospitäler außerhalb Deutschlands 

 Auguste-Viktoria-Hospital (Jerusalem)
 Deutsches Hospital (Peking), gegründet 1900 als Militärlazarett, ab 1920 Allgemeines Krankenhaus
 Deutsches Krankenhaus (Concepción), vormals Auguste-Viktoria-Hospital in Concepción (Chile)
 Taksim Alman Hastanesi, gegründet 1852 von Bosporus-Deutschen
 Deutsches Krankenhaus (Neapel)
 German Hospital (London)
 German Hospital New York, seit 1918 Lenox Hill
 Militärmedizinische Akademie Gülhane, von Deutschen gegründetes und bis 1918 geleitetes Militärkrankenhaus in Konstantinopel, heute in Ankara
 Hospital Alemán (Buenos Aires)
 Hospital Alemán Nicaragüense
 Hospital Alemão Oswaldo Cruz in São Paulo (1897)
 Kaiser-Friedrich-Krankenhaus (San Remo)
 Saudi German Hospital Dubai
 Privat Hospital Dr. Sachdev, Neu-Delhi
 Deutsches Krankenhaus (Valparaíso)